Sawamura Kunitarō (jap. ) ist der Erbname folgender Kabuki-Schauspieler:

 Sawamura Kunitarō I. (1739–1818)
 Sawamura Kunitarō II. († 1836)
 Sawamura Kunitarō III.
 Sawamura Kunitarō IV. (1905–1974), auch Filmschauspieler